Fundadora da Oomoto. Nasceu em 1836, em Fukuchiyama, na província de Kyoto.

A partir de 1893, dedicou-se à escrita automática das revelações de Deus, referentes à Purificação e Reconstrução do Mundo, bem como ao advento da época de Deus. 

Seus escritos somam cerca de 10.000 cadernos de 20 folhas de papel japonês, e foram denominados Ofudesaki , ou “Escrita Sagrada da Fundadora”.

A Oomoto, diferenciando-se de outras religiões, tem dois fundadores – um feminino e um masculino.

A fundadora Nao Deguchi – Kaiso-sama (開祖様) - é fisicamente mulher mas exerce espiritualmente o papel de pai – o espírito de IZU- simbolizado pelo “Vertical” ou pelo fogo que arde para cima.

O cofundador Onisaburo Deguchi – Seishi-sama (聖師様) - nome adotado após o casamento com Sumiko Deguchi , a filha caçula de Nao Deguchi, fisicamente é homem, mas desempenha espiritualmente o papel de mãe - o espírito de MIZU - simbolizado pelo “Horizontal”, ou pela água que se estende horizontalmente na superfície da Terra.

Explica-se a existência de dois fundadores pelo fato de que no mundo tudo tem dois aspectos: masculino e feminino, pai e mãe, frente e verso, positivo e negativo, direito e esquerdo, céu e terra, sol e lua, etc. Esse conceito, é similar a doutrina de Yin-Yang presente no Taoismo.

Nao Deguchi faleceu em 1918, ou ascendeu aos céus segundo os crentes.

ligações externas
Site da Oomoto da América do Sul
Site da Oomoto do Japão (em inglês

Religiosos do Japão
Pessoas do período Meiji
Pessoas do período Taisho